Миодраг Брезо (Сарајево, 7. новембар 1947 — Сарајево, 29. март 2021) био је југословенски, босанскохерцеговачки и српски глумац.

Улоге 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те_
|-
| 1968. || Уђи, ако хоћеш  || /
|-
| 1968. || Сунце туђег неба  || Ибро
|-
| 1968. || Quo vadis Живораде  || Младић из Бејрута (као М. Брезо)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те
|-
| 1970. || Живот је масовна појава  || /
|-
| 1974. || Поленов прах  || /
|-
| 1975. || Благо у дувару (ТВ филм) || /
|-
| 1975. || Писаћа машина (ТВ филм) || Карло
|-
| 1977. || Аутограм (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Љубав и бијес  || /
|-
| 1978. || Прича о кмету Симану (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Папирна (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Тале  (ТВ мини серија)|| Кривоврати
|-
| 1979. || Партизанска ескадрила  || Партизан (као М. Брезо)
|-
| 1979. || Тодора (ТВ филм) || Сељак, Саванов помоћник
|-
| 1979. || Њен пријатељ Филип (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те
|-
| 1980. || Ћилим (ТВ филм) || /
|-
| 1980. || Ћоркан и Швабица (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Газија (ТВ филм) || /
|-
| 1981. || Живот пише романе али нема ко да их чита (кратки филм) || /
|-
| 1982. || Коже || Курир
|-
| 1983. || Ватрогасац (ТВ филм) || Ватрогасац
|-
| 1985. || Ада  || Службеник на бироу
|-
| 1989. || Жена са крајоликом  || /
|-
| 1989. || Кудуз  || /
|-
| 1989. || Кривда (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те
|-
| 1990. || Прашки студент (ТВ мини серија) || /
|-
| 1990. || Глуви барут  || Сељак 3
|-
| 1991. || Брачна путовањa || Кум на свадби
|-
| 1994. || Голи живот (ТВ серија) || Мићун Николић
|-
| 1995. || Театар у Срба (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те
|-
| 2015. || Сабина К || Стражар на железничкој станици
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1947.
Умрли 2021.
Сарајлије
Српски глумци
Југословенски глумци
Босанскохерцеговачки глумци